Eversand bezeichnet

 eine Wattfläche in der Außenweser, siehe Weser#Außenweser
 ein ehemaliges Schiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bremerhaven, siehe Eversand (Schiff)
 ein Ölauffangschiff der Deutschen Marine, siehe Bottsand-Klasse